Родился 24 мая в 1937 г. в деревне Желтоухи недалеко от исторической Вязьмы, Угранского района Смоленской области в СССР.  Его отец пал на фронте в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. В дошкольником возрасте пережил ужасы двухлетней немецко-фашистской оккупации и сожжения дотла своей деревни. О тех страшных события и памяти о них он посвятил множество книг и стихов.

Окончил отделение энергетики Московского политехникума (1956) и историко-филологический факультет Московского государственного пединститута им. В. И. Ленина (1964). Служил в танковых войсках, является офицером запаса. Работал разнорабочим, проводником, преподавателем, директором школы, инженером. Был на журналистской работе в различных уголках страны. В дальнейшем Владимир Тимофеевич работал редактором в книжных издательствах Москвы. Является автором множество книг о второй мировой и после военном времени. Возглавлял газету "Московский литератор" и газету «Пульс Тушина», выходившую с 1989 по 1992 году, которая описывала различные преступления периуда 90х годов, против него пытались не раз заводить различные уголовные дела, которое позже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Автор русского литературного журнала "МОЛОКО".

Звания 

 Председатель Общества «Поле заживо сожженных» им. Э.А. Хлысталова.

 Председатель Некрасовского комитета Союза писателей России.

 Академику Международной Славянской академии.

 Лауреат литературных премий им. Михаила Исаковского. Константина Симонова, премий «Прохоровское поле», «Золотое перо Московии» и др.;

 Почетный житель Угранского района Смоленской области и района Покровское-Стрешнево города Москвы.

Книги 
 Владимир Фомичёв. Белый космос. Стихи.
 О писателях и книгах (2007 г.) (ISBN 5-87210-146-5)
 Пульс Тушина: слово редактора
 Пульс Тушина: Встать, суд идет! (2003 г.)
 Владимир Фомичёв Лирика (2005 г.)
 Север северище
 Кладбеще деревень
 Человек и история. Книга первая. Послевоенное детство на Смоленщине
 Человек и история. Книга вторая. «Шахтёрские университеты» и «хрущёвская оттепель» на Северном Урале
 Человек и история. Книга третья. Начало трудовой деятельности
 Человек и история. Книга четвертая. Москва коммунальная предолимпийская
 Поле заживо сожжённых (первое издание 2009г. - 2019 новое издание (ISBN 978-5-907149-39-7))
 Сожженные заживо взывают к нам.
 Завоёванные ярлыками. Поэзия и проза (ISBN: 978-5-91366-664-2)
 Дом над Угрой
 Владимир Фомичев - 12 месяцев (сборник)
 Для ума и души (сборник)
 Нетленная человечность (Стихи) (ISBN: 978-5-00180-734-6)
 Явившийся из пламени геноцида: Очерк (ISBN 978-5-00095-673-1)
 Атлантида святынь (2012 г.).

Примечания